Sequana est la déesse de la Seine.
 Sequana, un paquebot-mixte à vapeur construit à Belfast et resté en service de 1898 à 1917
 Tour Sequana, une tour située à Issy-les-Moulineaux, anciennement appelée Tour Mozart
 Sequana SA, anciennement Sequana Capital, est une société spécialisée dans la production de papiers spéciaux.
 Trilogies#Sequana
 Sequana est le nom d'un supercalculateur exaflopique annoncé en 2016 par Bull et visant une puissance de 1 exaFLOPS

Références